Das englische Wort Coppermine („Kupfermine“) steht für
 ein Modell eines Computerprozessors, siehe Intel Celeron oder Intel Pentium III
 eine unter GPL stehende, serverbasierte Webgalerie, siehe Coppermine Photo Gallery
 früherer Name (bis 1. Januar 1996) des Ortes Kugluktuk im kanadischen Nunavut
 einen Fluss in Nordkanada, siehe Coppermine River
 eine Bucht von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis, siehe Coppermine Cove
 eine Halbinsel von Robert Island Archipel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis, siehe Coppermine-Halbinsel